Лефранк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лефранк, Жак (1750—1809) — французский военный деятель, бригадный генерал (1803 год), участник революционных и наполеоновских войн.
 Лефранк, Жерар (род. 7 мая 1935) — французский фехтовальщик-шпажист, чемпион мира.
 Лефранк-Дювилляр, Софи (5 февраля 1971, Бур-Сен-Морис — 22 апреля 2017) — французская горнолыжница, специалистка по гигантскому слалому и супергиганту.